«Жизнь — полная чаша» (ориг. наз.: Kamaal Dhamaal Malamaal) — индийская комедия, ремейк фильма Marykkundoru Kunjaadu (2010) на языке малаялам.

Сюжет 
Джонни — единственный сын фермера. Он ухаживает за своим больным отцом и очень боязлив. Джонни влюблен в Марию Гонсалвес, дочь злейшего врага своего отца. Счастью влюблённых мешает вражда их отцов: в молодости Пётр Гонсалвес был в влюблён в ту же девушку, что и отец Джонни. Поэтому отец и братья Марии любыми способами пытаются разлучить её с Джонни. Но однажды в деревне появляется очень смелый и голодный незнакомец по имени Сэм, и у Джонни появляется надежда на брак с любимой. Однако у Сэма есть тайна, связанная с семьёй Джонни, которую он не спешит раскрывать.

В ролях 
 Шреяс Талпаде — Джонни Белинда
 Нана Патекар — Сэм / Каллу
 Пареш Равал — Питер Гонсалвес
 Мадхурима Банерджи — Мария Гонсалвес
 Пратима Казни — тетушка Бульбуль
 Диньяр Тирандаз — доктор
 Говардан Асрани — священник
 Нирадж Вора — Пинто
 Ом Пури — Дэвид Белинда
 Шакти Капур — Паскаль
 Раззак Хан — Педро
 Раджпал Пиллаи — Гого
 Сона Наир — Мария
 Тарина Патель — Лилу
 Анджана Сукхани — item-песня «Dariya Ho»

Съёмки 
Фильм снимался 25 дней. В съёмках не принимали участие индийские кинозвёзды первой величины. Вместе с тем в фильме сыграли как известные своим талантом, но уже немолодые актёры (Нана Патекар и другие), так и сравнительно малоизвестные молодые (Мадхурима Банерджи и другие).

Музыка 
Автором текстов песен являются Саджит Ваджит и Джалис Шервани.

Критика 
Отзывы кинокритиков об этом фильме были диаметрально противоположными. Судхиш Камат (The Hindu) описал этот фильм как «ужасно медленный и фальшивый ремейк» и «один из худших фильмов года», а его сюжет охарактеризовал как невероятно бессмысленный из-за образа католической деревни на севере Индии и кражи креста из церкви. Зинния Чаудхари (Daily News and Analisys) назвала фильм несмешным, затянутым и неоригинальным: по её мнению он включает в себя все известные клише комедий Болливуда.

Субхаш Джа (IANS), напротив, оценил эту кинокомедию как лучшую у Приядаршана по сравнению с его же кинокомедиями последних лет — «Счастливый случай» (2006), «Большой переполох» (2009), «Хочешь жить — умей вертеться!» / «Подрядчик» (2010). По мнению кинокритика, вся деревня представляет собой пародию: она населена эксцентричными жителями, которые поражают своими странными поступками и чудачествами — начиная с главного героя и заканчивая священником, поэтому ко всему происходящему надо относится как к вымыслу. Также достоинством фильма является то, что юмор и ирония в нём лишены какой-либо пошлости. Рохит Ватс (IBNLive.com) отметил, что фильму не хватает согласованности и целостности, а также идейности — в отличие от предыдущих фильмов этого режиссёра он не пропагандирует никакой философии, не несёт социального или политического послания аудитории. Но вместе с тем, в фильме хорошо играют не очень известные актёры, есть ряд очень красивых пейзажей, хорошо показана сельская жизнь, что не часто можно увидеть в современных фильмах.

Характеризуя свой фильм режиссёр Приядаршан заметил, что он имеет собственную идентичность. Шайлендра Сингх (Percept Picture Company) заявил, что этот фильм смесь «Лиги выдающихся джентльменов» (2003), выдающихся актёров и присущей комедиям Приядаршана остроты.

О своём протесте против ряда сцен этого фильма в штате Махараштра заявили католическая община церкви Св. Петра в Бандре и ряд католических ассоциаций (AOCC, CSF, MCYF, CROSS, CPF). Протест был вызван некорректным образом христианского священника в фильме. Протестующие потребовали не только исключить нежелательные сцены, но и отправить в отставку главу Совета цензоров Лилу Самсон, пропустившую фильм в прокат без замечаний. «The Goan Catholic Welfare Union» (GCWU) заявила, что не допустит показа фильма в Гоа, пока из него не исключат сцены, в которых католический священник танцует, увешанный гирляндой лотерейных билетов, неправильно использует святую воду и тому подобное. Комментируя сложившуюся ситуацию от имени христианско-католического светского форума (CCSF) Джозеф Диас подчеркнул, что христиане не призывают к насилию, а только добиваются уважения к себе как к равным, а не «гражданам второго сорта».

Прокат и кассовые сборы 
Фильм провалился в прокате, не выдержав конкуренцию с другой индийской кинокомедией «О, мой Бог!» с Акшаем Кумаром в главной роли, показывавшейся на экранах в то же время.

Примечания 

Фильмы на хинди
Кинокомедии Индии
Фильмы Приядаршана
Фильмы Индии 2012 года
Фильмы-ремейки Индии